Le Cri du peuple (1871), quotidien de la Commune de Paris édité par Jules Vallès ;
Le Cri du peuple (1883-1899), quotidien relancé par Jules Vallès et Séverine, puis continué sous forme hebdomadaire par différentes équipes socialistes ;
Le Cri du peuple (1901-1922), journal publié sous la direction de Jean Allemane puis, à partir de la fin 1919, par un groupe d'amitié franco-italienne ;
Le Cri du Peuple (-1929), organe hebdomadaire de la SFIO dans le Finistère ;
Le Cri du peuple (1929-1931), organe du Comité pour l'indépendance du syndicalisme, initié par la revue La Révolution prolétarienne ;
Le Cri du peuple (1940-1944), quotidien collaborationniste créé par Jacques Doriot.
Le Cri du peuple (1998), roman de Jean Vautrin sur la Commune de Paris, dont le titre est emprunté au journal éponyme ;
Le Cri du peuple (2001-2004), bande dessinée de Jacques Tardi d’après le roman de Jean Vautrin.